4-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
14 января 2014 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Криштиану Роналду

(второй раз)

Игрок года (женщины): 
 Надин Ангерер

(первый раз)

Лучший тренер (мужской футбол): 
 Юпп Хайнкес

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Сильвия Найд

(второй раз)

Лучший гол: 
 Златан Ибрагимович

Премия президента ФИФА: 
 Жак Рогге

Приз Fair Play: 
 Футбольная федерация Афганистана

Почётный Золотой Мяч: 
 Пеле

< 3-я Церемонии вручения 5-я >
Золотой мяч ФИФА 2013 — четвёртая (считая с Золотым мячом France Football — 58-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручаемая журналом France Football. Претенденты были оглашены 31 октября 2013 года, церемония прошла 13 января 2014 года. Награждение проходило в девяти номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года, награда президента ФИФА, награда Fair Play, символическая сборная года, а также впервые был вручён почётный «Золотой мяч».

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты (женщины)

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Символическая сборная года по версии ФИФА

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Премия президента ФИФА 

Эта награда присуждается ФИФА с 2001 года для тех лиц или организаций, которые вносят значительный вклад в футбол.

  Жак Рогге

Приз Fair Play 
 Футбольная федерация Афганистана

Почётный «Золотой мяч» 

  Пеле

Критика 
Президент УЕФА Мишель Платини высказался с критикой в адрес системы голосования.
Очень расстроен тем, что Рибери не получил «Золотой мяч», — признал Платини. — В следующем году люди снова будут выбирать из пары Роналду — Месси, и через два или три года ситуация не изменится. На протяжении 50 лет «Золотой мяч» вручался за достижения по ходу сезона, а теперь люди смотрят на то, как футболисты играли раньше. Это большая проблема всего мирового футбола, пусть Роналду и достоин награды. Мне кажется, что-то изменилось с тех пор, как к вручению «Золотого мяча» подключилась ФИФА.

Примечания 

Золотой мяч ФИФА
2013 год в футболе
Золотой мяч